Bublies ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Bublies (* 1968), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher
 Gabriele Bublies-Leifert (* 1967), deutsche Hundezüchterin und Politikerin (AfD)
 Siegfried Bublies (* 1953), deutscher rechtsextremer Verleger

 weitere Bedeutung
 Verlag Bublies, rechtsextremer Buchverlag